When You're Gone – singolo dei The Cranberries del 1996, dall'album To the Faithful Departed
 When You're Gone – singolo di Bryan Adams feat. Melanie C del 1998, dall'album On a Day Like Today
 When You're Gone – singolo di Avril Lavigne del 2007, dall'album The Best Damn Thing
 When You're Gone – singolo di Shawn Mendes del 2022